Tunapuicito peut désigner :

Toponymes

Tunapuicito : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Benítez dans l'État de Sucre ;
 Tunapuicito : capitale de la paroisse civile de Tunapuicito de la municipalité de Benítez dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme